Кашарское сельское поселение — муниципальное образование в Кашарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Кашары.

История 
В числе первых переселенцев в нынешнее село Кашары был воронежский помещик Макеев, который здесь поселился и назвал селение своим именем.

В 1822 году здесь уже было несколько изб. Место это было избрано по причине, что оно не подвергался затоплению при разливе реки. Рядом находилось озеро с зарослями камыша и чакона. Материал из камыша крестьяне широко использовали для крыш жилых домов и хозяйственных построек. 

В 1873 году село приняло новое название Кашары, которое и в настоящее время носит это название.

В 1921 году на территории Кашарского района хозяйничали банды Маслака, Антонова, Курочкина и Махно.

Административное устройство 
В состав Кашарского сельского поселения входят:
 слобода Кашары
 хутор Будановка
 село Верхнекалиновка(454чел.)
 село Лысогорка(232чел.)
 хутор Миргородский
 хутор Нижнекалиновка
 хутор Новодонецкий
 село Новопавловка(457чел.)
 хутор Новопокровский
 хутор Усиковка
 хутор Федоровка

Население

Библиотека 
В Кашарском сельском поселении Ростовской области работает библиотека.  Кашарская библиотека является старейшей библиотекой района. Основана она было в 1922 году, как изба-читальня. Первоначальный книжный фонд библиотеки составлял  книг, которые были в основном подарены местными жителями. Библиотекарями на общественных началах в библиотеке работали комсомольцы – активисты во главе с Щербининым Г., с 1936  года – Зосимова Клавдия.

Наиболее важными этапами развития библиотечного дела в район были послевоенные годы. В это время заведующей библиотеки была М. Радченко. Её усилиями Кашарская изба-читальня была переименована в библиотеку, при этом значительно увеличился книжный фонд. 

Значительный вклад в развитие библиотечного дела внесли работники Кашарской детской библиотеки Ильина Евдокия Моисеевна и Яцко Нина Евгеньевна, работа которых была отмечена присвоением звания «Лучшая библиотека РСФСР» (1964-1965 годы).

В 1980 году Кашарская центральная взрослая библиотека была преобразована в Центральную библиотечную систему (ЦБС), которая включала в себя 25 филиалов и центральную детскую библиотеку. Первой заведующей Кашарской ЦБС была Кучугура Валентина Петровна.

В 2007 году Кашарская «МЦБ» была реорганизована в «Межпоселенческую центральную библиотеку».

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кашарского района